Josef Mengele – niemiecki lekarz i zbrodniarz
 Karl Mengele – niemiecki przedsiębiorca
 Mengele Agrartechnik – niemiecki producent maszyn rolniczych